Montalegre folgende geographische Objekte:
 die Stadt Montalegre bei Vila Real im Norden Portugals 
 die Stadt Montalegre bei Malanje im Norden Angolas
 der Ort Montalegre zwischen Barcelona und Tarragona in Spanien
 der Ort Montalegre auf São Tomé und Príncipe
 der Ort Montalegre auf Guadeloupe
 das Château de Montalègre in den französischen Pyrenäen

Montalegre ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph à Montalegre († 1718), deutscher Kupferstecher
 Johann Daniel de Montalegre (1697–1768), deutscher Kupferstecher und Zeichenlehrer

Montalegre  steht weiterhin für:
 die Kartause Santa María de Montalegre in Spanien